Виктор Архангельский:
 Архангельский, Виктор Алексеевич (1890—1939) — русский военный лётчик, прапорщик, участник Белого движения.
 Архангельский, Виктор Алексеевич (1932—1983) — советский режиссёр, сценарист.
 Архангельский, Виктор Васильевич (1903—1960) — советский военный деятель, генерал-майор.